Sveriges kommunistiska ungdomsförbund kan avse:

Sveriges kommunistiska ungdomsförbund (SKU), (1921–1958) ett historiskt ungdomsförbund till Sveriges kommunistiska parti nuvarande Vänsterpartiet
Sveriges kommunistiska ungdomsförbund (APK), förkortat (SKU), (1977–1990) ungdomsförbund till Arbetarpartiet Kommunisterna
Sveriges kommunistiska ungdomsförbund (2000) är ungdomsförbund till Sveriges kommunistiska parti (1995) (f.d. APK)